Götzelt ist der Familienname folgender Personen:
 Margarete Götzelt (1909–1984), deutsche Politikerin (SED), MdV, Vorsitzende der Gewerkschaft Handel
 Steffi Götzelt (* 1960), deutsche Ruderin